Adelheid von Tübingen ist der Name folgender Personen:

 Adelheid von Tübingen († 1120), Gattin von Graf Heinrich von Tübingen, siehe Adelheid von Enzberg
 Adelheid von Tübingen (um 1152), Tochter von Hugo I. von Tübingen
 Adelheid von Tübingen (um 1236), Gattin von Kuno III. von Münzenberg